Jméno a příjmení Bojan Knežević náleží těmto lidem:

 Bojan Knežević (1989) – srbský fotbalový brankář
 Bojan Knežević (1997) – chorvatský fotbalový útočník